

Geografia 
 Amado – census-designated place della Contea di Santa Cruz, Arizona, Stati Uniti

Persone

Amado
 Cristian Edgardo Amado, meglio noto come Piojo (1985) – calciatore argentino
 Diogo Amado, propr. Diogo Carlos Correia Amado (1990) – calciatore portoghese
 Fidel Amado Pérez (1980) – calciatore paraguaiano
 Flávio Amado, meglio noto come Flávio (1979) – ex calciatore angolano
 Gilberto Amado (1887-1969) – politico brasiliano
 Jorge Amado (1912-2001) – scrittore brasiliano
 Luis Amado (1976) –  ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Miguel Amado (1984) – calciatore uruguaiano
 Vera Gibson Amado, nome d'arte Véra Clouzot (1913-1960) – attrice e sceneggiatrice brasiliana
 Walder Alves Souto Amado, detto Ronny (1978) – calciatore capoverdiano

Amadò
 Lauro Amadò (1912-1971) – calciatore svizzero
 Orfeo Amadò (1908-1979) – architetto svizzero

Altro 
 Amado – variante spagnola del prenome italiano Amato
 Codice Amado – codice informatico al centro di un noto caso di violazione di copyright